Il singolare del Heineken Open 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karel Nováček era il detentore del titolo.
Jaime Yzaga ha battuto in finale MaliVai Washington 7-6 (8-6), 6-4.

Teste di serie 

  Karel Nováček (primo turno)
  Andrej Čerkasov (quarti)
  Aleksandr Volkov (quarti)
  Francisco Clavet (secondo turno)

 Paul Haarhuis (secondo turno) 
 Wayne Ferreira (primo turno) 
 MaliVai Washington (finale) 
 Renzo Furlan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1992
ATP Tour 1992